Antonio Bailetti, ciclista italiano.
Paolo Bailetti, ciclista italiano.